Castillo de Santa Bárbara bezeichnet
 eine Burg oberhalb der spanischen Stadt Alicante, siehe Castillo de Santa Bárbara
 eine Burg auf der Kanareninsel Lanzarote, siehe Castillo de Santa Bárbara (Lanzarote)